Stickelhårig kan ha olika betydelser:

 Hos hästar anger det en färg, se stickelhårig.
 Hos hundar anger det ett hårlag, se hundens hårlag.